ORP „Żbik” – nazwa noszona na przestrzeni dziejów przez okręty polskiej Marynarki Wojennej; pochodzi od żbika, ssaka drapieżnego z rodziny kotowatych nielicznie występującego w Polsce:
 ORP „Żbik” – okręt podwodny typu Wilk z okresu międzywojennego
 ORP „Żbik” – trałowiec bazowy projektu 254M z lat 50. XX wieku

Przypisy

Bibliografia 
 

Nazwy polskich okrętów